Шапошниково — название населённых пунктов:

Россия 
 Шапошниково — хутор в Каменском районе Воронежской области.
 Шапошниково — деревня в Льговском районе Курской области.
 Шапошниково — деревня в Рыльском районе Курской области.
 Шапошниково — село в Первомайском районе Оренбургской области.
 Шапошниково — село в Матвеево-Курганском районе Ростовской области.

Украина 
 Шапошниково — село в Енакиевском городском совете Донецкой области. 
 Шапошниково — село в Шахтёрском районе Донецкой области.
 Шапошниково — село в Сумском районе Сумской области.

См. также 
 
 Шапошниковка